HMS „Nelson” – brytyjski okręt liniowy z 1814 roku
 HMS „Nelson” – brytyjski krążownik z 1876 roku
 HMS „Nelson” – brytyjski pancernik z 1925 roku

Nelson